Dinosauriforme su kladus arhosaurskih reptila koji obuhvata dinosauruse i njihove najbliže srodnike. Sve dinosauriforme se odlikuju po nekoliko svojstava, kao što su kratki prednju udovi i delimično do potpuno perforiranog acetabuluma, otvara na čašici kuka koja se tradicionalno koristi za definisanje dinosaurusa. Najstariji poznati pripadnik je -{Asilisaurus}-, koji je datiran na pre oko 245 miliona godina u Anizijsko doba sredinom trijas perioda.

Filogenija 
Kladogram baziran na radu Nesbita (2011):

Reference

Izvori 

 Ezcurra, M.D. (2006). "A review of the systematic position of the dinosauriform archosaur Eucoelophysis baldwini Sullivan & Lucas, 1999 from the Upper Triassic of New Mexico", USA. Geodiversitas, 28 (4): 649-684. 
 Hutchinson, J.R. & Gatesy, S.M. (2000). "Adductors, abductors, and the evolution of archosaur locomotion". Paleobiology 26 (4): 734-751
 Novas, F.E. (1996). "Dinosaur Monophyly". Journal of Vertebrate Paleontology 16 (4): 723-741.
 Sereno, P.C. and Arcucci, A.B. (1994). "Dinosaur precursors from the Middle Triassic of Argentina: Lagerpeton chanarensis". Journal of Vertebrate Paleontology 13: 385-399.

Spoljašnje veze 
 PaleoWiki Information on Taxon Dinosauromorpha
 Info on Dinosauromorpha from Paleontological Database

 
Орнитодирани